Citébeur é a marca de um estúdio francês de pornografia gay francês especializado na produção de filmes que apresentam principalmente homens negros e norte-africanos, frequentemente referidos como "pornografia étnica".

História 
Citébeur foi criado em 2000 como um site de amores gays com vídeos de escumalha e amores gays onde oferece histórias eróticas, mensagens, anúncios classificados, informações de prevenção sobre saúde sexual e filmes pornográficos. Em 2004, a empresa publica o DVD Wesh Cousin, cujas importantes vendas garantem a fama da editora.

Citébeur, nomeadamente, viu e lançou François Sagat, que se tornou um dos actores porno franceses mais populares a nível mundial.

Séries principais 

 Wesh Cousin
 Matos de Blackoss
 Lascars en force
 Quartier chaud
 Les Bonhommes

Prémios 

 PinkX Gay Video Awards 2013 : melhor filme étnico para Med in France
 PinkX Gay Video Awards 2015 : melhor filme étnico para Lascars en force 2
 PinkX Gay Video Awards 2016 : melhor filme étnico para Malik et ses potes

Ligações externas 

 Site oficial

Referências 

Empresas da França
Pornografia